Burriac, turó situat entre les poblacions de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.
 Castell de Burriac, castell situat al turó de Burriac.
 Poblat Ibèric de Burriac, assentament iber situat al turó de Burriac.
 Fortí Romà de Burriac, petit fortí romà emprat com a punt de guaita al Maresme.
 Monòlit del Coll de Burriac, commemoració del final de l'època feudal de les viles veïnes del Maresme.
 Surera de Burriac, Patrimoni Natural de Cabrils.